Симона Брликова (; род. , Михаловце), также известна как Симона Роман — словацкая актриса.

Биография 
Симона Брликова родилась в городе Михаловце, Чехословакия. В 17 лет Симона отправилась путешествовать сначала на Аляску, а затем в Кению. Окончила торговую академию в Словакии, затем университетский колледж Лондона, прошла подготовку в Королевской академии драматического искусства и актёрском центре Лондона. Говорит на семи языках: английском, французском, чешском, итальянском, словацком, русском и польском.

Участвовала в театральных постановках «Много шума из ничего», «Как вам это понравится», «Пиковая дама», «Монологи вагины». Дебютировала на телевидении в 2004 году в 2 эпизодах сериала «Жёны футболистов». В 2011 году вместе с Уэсли Снайпсом снялась в фильме «Висельники».

Личная жизнь 
В настоящее время живёт и работает в Голливуде, США. Владеет 7 языками: английским, французским, чешским, итальянским, словацким, русским и польским.

Фильмография

Примечания

Ссылки